Silva Dias pode referir-se a:

 José Sebastião da Silva Dias — filósofo e professor universitário português
 Francisco Silva Dias — arquitecto português